Клаусура 2003 () — вторая половина 73-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar 
 Статистика турнира на сайте terra.com.ar 
 Чемпионат Аргентины 2002/03 на rsssf.com 

2003
Аргентина
2003 год в Аргентине